Rudestedt ist der Name folgender Orte:

 Großrudestedt, Gemeinde im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Kleinrudestedt, Ortsteil von Großrudestedt im Landkreis Sömmerda, Thüringen